Горчічка (чеш. Horčička) — чеське прізвище. Відомі носії:
 Даніель Горчічка (1640—1688) — словацько-чеський письменник, поет, драматург XVII ст., протестантський священик.
 Ян Горчічка (1625—1682) — словацько-чеський письменник XVII ст., протестантський священик.